Jiří Šíma může být:
 Jiří Šíma (fotbalista) (* 1979) – český fotbalista
 Jiří Šíma (geodet) (* 1936) – český geodet
 Jiří Šíma (hudebník) – český hudebník (klávesista, saxofonista a zpěvák), mj. člen skupin Babalet, Yandim Band, J.A.R., Yo Yo Band, Classic Rock'n'roll Band a Framus 5
 Jiří Šíma (sinolog) (* 1943) – český mongolista a sinolog
 Jiří Šíma (informatik) (* 1968) – český informatik
 Jiří Šíma (novinář) (* 1995) –  český novinář